Miha Žbontar, slovenski hokejist, * 31. marec 1982, Jesenice.

Žbontar je začel kariero pri klubu HK HIT Casino Kranjska Gora, igral je za HK Jesenice in italijanski SG Pontebba AFVG, v sezoni 2007/08 pa je bil član HK Alfa.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 19
| 4
| 2
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 5
| 2
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| -3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 1
| 0
| 1
| -1
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 26
| 4
| 7
| 11
|
| 49
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| SG Pontebba
| Italijanska liga
| 04/05
|
| 36
| 7
| 15
| 22
|
| 24
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 16
|-
| SG Pontebba
| Italijanska liga
| 05/06
|
| 44
| 12
| 21
| 33
|
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SG Pontebba
| Italijanska liga
| 06/07
|
| 32
| 4
| 8
| 12
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 19
| 6
| 2
| 8
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |245
| bgcolor="#7FFF00" |48
| bgcolor="#7FFF00" |64
| bgcolor="#7FFF00" |112
| bgcolor="#7FFF00" |-5
| bgcolor="#7FFF00" |305
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |19
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |16
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti SG Pontebba
Hokejisti HK Alfa
Jeseniški športniki